Характеристика — опис, визначення істотних, характерних особливостей, ознак кого-, чого-небудь. Висловлення, відгук про кого-небудь. Показники якості, стану і т. ін. чогось.

 Характеристика — офіційний документ, в якому міститься відгук, висновок про чию-небудь трудову й громадську діяльність.
 Характеристика (література) — змалювання характерних рис персонажа, героя.
 Характеристика (математика) — ціла частина десяткового логарифма.
 Характеристика — графічне зображення властивостей чого-небудь за допомогою кривої; який-небудь основний графічний показник чогось.
 Характеристика (техніка) — технічна характеристика машин і механізмів.

Посилання 
 Характеристика //